Хаги́н-Сала́ ( — солёная/засолённая балка; от  и ) — река в России, протекает в Городовиковском и Яшалтинском районах Республики Калмыкия. Река впадает в залив лиман Хагин-Сала озера Маныч-Гудило. Длина реки составляет 64 км, площадь водосборного бассейна составляет 686 км². Река почти на всём своём протяжении перегорожена дамбами и плотинами, образующими ряд прудов, а нижнем течении одноимённый лиман Хагин-Сала.

Река протекает через село Весёлое Городовиковского района и село Ульяновское Яшалтинского района.

Минерализация воды в реке (по результатам проб 2004 года) достигает 15-16 г/л (высокая). Класс воды сульфатный, группа натрий, тип второй.

Бассейн 
Бассейн Хагин-Салы расположен на территориях Калмыкии и Ростовской области.

 Хагин-Сала
 б. Джальдже (правая составляющая)
 б. Менгута — (п)
 б. Кашункале — (л)
 б. Кункрюк-Сала — (л)
 р. Джуве — (л)
Притоки, указанные курсивом, фактически впадают в лиман Хагин-Сала, образованный в нижнем течении Хагин-Салы в результате заполнения Пролетарского водохранилища.

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Донскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Маныч от истока до Пролетарского гидроузла, без рек Калаус и Егорлык, речной подбассейн реки — бассейн притоков Дона ниже впадения Северского Донца. Речной бассейн реки — Дон (российская часть бассейна).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 05010500712107000016521
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 107001652
 Код бассейна — 05.01.05.007
 Номер тома по ГИ — 07
 Выпуск по ГИ — 0

См. также 
 Реки Калмыкии

Примечания

Источник 
 Атлас Республики Калмыкия, ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие», Пятигорск, 2010 г., стр. 108—109

Бассейн Маныча
Реки Городовиковского района Калмыкии
Реки Яшалтинского района